José Valente ist der Name folgender Personen:

* José Ángel Valente (1929–2000), spanischer Dichter, Essayist und Übersetzer 
 José Mauro Valente (* 1969), brasilianischer Mittelstreckenläufer
 José Nogueira Valente Pires (1914–2010), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter